P 3.2 bzw. P 3.II steht für folgende Eisenbahn-Modellreihen:
 Oldenburgische P 3.2
 Pfälzische P 3.II